Owings ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Owings (Maryland)
 Owings (South Carolina)
 Owings (West Virginia)
 Owings Beach (Maryland)
 Owings Mills (Maryland)